Ісмайлі, () — єгипетський футбольний клуб, що базується в Ісмаїлія — 400 тисячномі місті на Суецькому каналі.
 Адріан Ісмайлі (, нар. 30 вересня 1996, Приштина, Косово, Югославія) — косоварський футболіст.
 Аделіна Ісмайлі (; 14 грудня 1979 в Приштині) — косово-албанська співачка і актриса; учасниця конкурсів краси, Міс Косово 1997.